Кобелячка () — река в Полтавской области Украины. Длина — 29 км. Площадь водосбора — 587 км². Приток Ворсклы (бассейн Днепра).

В бассейне Кобелячки, на притоке ручье Волчьем, сооружён крупный пруд (у села Марковка).

Течение 
Берёт начало у села Малый Кобелячек в Новосанжарском районе и течёт на юго-запад. Протекает через поселение Козубы, затем через село Дрижина Гребля. Здесь Кобелячка принимает справа свой первый приток, — ручей Волчий и меняет направление на юго-западное.

Пройдя между Свердловским и Бутенками, принимает справа реку Волчья. Далее по течению реки расположены: Золотаревка, Колесниковка, Медяновка, Яблоновка и Ганжевка.

Впадает в реку Ворскла справа в черте города Кобеляки Кобелякского района.

Примечания 

Притоки Ворсклы
Реки Полтавской области